Salas Altas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Salas Altas (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Salas Altas (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar